Bruckbach heißen folgende geographischen Objekte:

Ortsteile und Orte:
 Bruckbach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruckbach (Breitnau), ein Ortsteil der Gemeinde Breitnau, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Bruckbach (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Bruckbach (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruckbach (Essenbach), Ortsteil des Marktes Essenbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Bruckbach (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Bruckbach (Gemeinde Sonntagberg), Ortschaft von Sonntagberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Bruckbach (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Gewässer:
 Bruckbach (Aischbach), rechter Zufluss des Aischbachs (zur Schwarzwälder Kinzig) vor Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Bruckbach (Arbach), rechter Zufluss des Arbachs (zur Echaz) in Eningen unter Achalm, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Bruckbach (Eschbach), linker Zufluss des Eschbachs (zur Rott, zum Inn bei Neuhaus) in Neukirchen, Markt Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bruckbach zur Eyach – zwei Zuflüsse der Eyach (zum Neckar) im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Bruckbach (Eyach, Lautlingen), linker Zufluss in Lautlingen, Stadt Albstadt
 Bruckbach (Eyach, Haigerloch), rechter Zufluss gegenüber Haigerloch
 Bruckbach (Felchbach), rechter Zufluss der Felchbach bei Burg, Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Bruckbach (Josbach), rechter Zufluss des  Josbachs (zur Langenordnach, zur dort noch Gutach genannten Wutach) vor dem Urishof von Titisee, Stadt Titisee-Neustadt, Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Bruckbach (Leitzach) – zwei Zuflüsse der Leitzach im Landkreis Miesbach, Bayern; flussabwärts:
 Bruckbach (Leitzach, Fischbachau), rechter Zufluss der Leitzach nach Point, Gemeinde Fischbachau
 Bruckbach (Leitzach, Irschenberg), linker Zufluss der Leitzach gegenüber Oberkretzach, Gemeinde Irschenberg, 
 Bruckbach (Reitbach), Quellfluss des Reitbachs im Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Bruckbach (Starzel), linker Zufluss der Starzel (zum Neckar) nach Rangendingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Bruckbach (Ussel), rechter Zufluss der Ussel nach Gansheim, Gemeinde Marxheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Bruckbach (Wörnitz), linker Zufluss der Wörnitz nach Auhausen, Landkreis Donau-Ries, Bayern

Siehe auch:
 Brückbach
 Bruckenbach
 Bruggbach